Hellfighters (film) - Amerikaanse film
 Harlem Hell-fighters, door de Duitsers gegeven bijnaam van het 369ste Infanterie Regiment van de Verenigde Staten
 The Harlem Hellfighters - striproman op basis van de ervaringen van het 369ste Infanterie Regiment van de Verenigde Staten

Zie ook
 Grumman F6F Hellcat - Amerikaans jachtvliegtuig